Le elezioni comunali in Puglia del 2016 si sono svolte il 5 giugno, con eventuali turni di ballottaggio il 19 giugno. in contemporanea con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane. Complessivamente, sono andati al voto 59 comuni pugliesi, di cui 17 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Riepilogo sindaci eletti

Città metropolitana di Bari

Adelfia

Gioia del Colle

Locorotondo

Noicattaro

Palo del Colle

Ruvo di Puglia

Sannicandro di Bari

Triggiano

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Minervino Murge

Spinazzola

Trinitapoli

Provincia di Brindisi

Brindisi

Cisternino

Fasano

San Pancrazio Salentino

Provincia di Foggia

Alberona

Ascoli Satriano

Candela

Casalnuovo Monterotaro

San Giovanni Rotondo

San Marco in Lamis

Serracapriola

Torremaggiore

Vieste

Zapponeta

Provincia di Lecce

Alessano

Alliste

Cannole

Caprarica di Lecce

Castrignano del Capo

Cavallino

Collepasso

Cutrofiano

Diso

Gallipoli

Lizzanello

Melissano

Nardò

Nociglia

Patù

Poggiardo

Sanarica

San Pietro in Lama

Sogliano Cavour

Taurisano

Taviano

Trepuzzi

Ugento

Provincia di Taranto

Avetrana

Fragagnano

Ginosa

Grottaglie

Laterza

Massafra

Monteparano

Roccaforzata

San Giorgio Ionico

Statte

Torricella

Note

Puglia
2016